Peplinski ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Peplinski (1910–1991), deutscher SED-Politiker
 Jim Peplinski (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Peplinski (* 1974), US-amerikanischer Curler
 Stanislaus Peplinski (1909–1945), polnischer Zwangsarbeiter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus